Soussan ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Soussan (* 1943), deutscher orthodoxer Rabbiner; von 1995 bis 2005 Landesrabbiner von Sachsen-Anhalt
 Julien Chaim Soussan (auch: Julian Chaim Soussan; * 1968), deutscher orthodoxer Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main
 Sabrina Soussan (* 1969), französisch-deutsche Ingenieurin und Managerin